46-й чемпионат мира по санному спорту прошёл 29 — 31 января 2016 года на санно-бобслейной трассе Кёнигсзее в Германии.

Впервые в истории проводились соревнования в спринте среди мужчин и женщин, а также двоек.

Медалисты

Медальный зачёт

Спринт (мужчины)

Спринт (женщины)

Спринт (двойки)

Одноместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Двухместные сани

Смешанные команды

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте FIL

Январь 2016 года
Спорт в Германии в 2016 году
Чемпионаты мира в Германии
Международные соревнования по санному спорту в Германии
Спортивные соревнования в Шёнау-ам-Кёнигсзе